Göbert ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Göbert (1770–1832), deutscher Gutsbesitzer, Grebe und Politiker
 Mario Göbert (* 1967), ehemaliger deutscher Volleyballspieler